

Astronomia
 4106 Nada – asteroide della fascia principale

Chimica
 N-arachidonoildopamina

Cinema 
Nada – film del 1947 diretto da Edgar Neville
Sterminate "Gruppo Zero" (Nada) – film del 1974 diretto da Claude Chabrol
Nada – film del 2001 diretto da Juan Carlos Cremata Malberti

Geografia 
 Nada – quartiere della città di Kōbe, in Giappone

Letteratura 
Nada – romanzo di Carmen Laforet del 1945
Nada – racconto di Thomas Disch del 1964
Nada – romanzo di Jean-Patrick Manchette del 1972

Musica 
 Nada – album di Nada del 1969
 Nada – album di Nada del 1976
 Nada – album di Nada del 1979
 Nada! – album dei Death In June del 1985

Onomastica 
 Nada – nome proprio di persona femminile, considerato variante di Nadia, ma anche autonomo nome arabo dal significato di rugiada (ندى)

Persone 
 NaDa – pseudonimo di Lee Yun-Yeol, giocatore professionista di StarCraft
 Nada – cantante italiana